Die Handballspielgemeinschaft Freiburg ist ein Sportverein aus Freiburg im Breisgau. Er entwickelte sich aus der Handballabteilung der Freien Turnerschaft e.V. und der Handballabteilung des Freiburger Fußballclubs e. V. 1999 machte sich die HSG Freiburg unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Thomas Hohwieler und seinem Stellvertreter Horst Betz selbständig. Heute zählt die HSG Freiburg über 350 Mitglieder. Seitdem wurde die Jugendarbeit, auf die die HSG besonderen Wert legt, permanent verbessert. Heute zählt die HSG Freiburg 6 aktive Mannschaften, sowie 11 Jugendmannschaften. Über 150 Kinder und Jugendliche werden jede Woche zwischen ein- und viermal von ihren Jugendtrainern an den Handballsport herangeführt.

Frauen 
Die erste Frauenmannschaft der HSG Freiburg schaffte 2009 den Schritt in die Handball-Regionalliga Süd. Die Mannschaft belegte in der Saison 2009/10 den 8. Platz und spielte somit in der Saison 2010/2011 in der 3. Liga und belegte den 7. Platz. Nach acht Jahren in der 3. Liga wurde man Meister der Staffel Süd und stieg damit zur Saison 2019/20 in die 2. Handball-Bundesliga auf. Seit 2019 bezeichnet sich die Mannschaft als Red Sparrows.

Saisonbilanzen seit 1999/2000

Frauen II 
Die 2. Frauenmannschaft der HSG Freiburg wurden mit Trainer Benjamin Thoma in der Landesliga Süd Meister und stiegen zur Saison 2013/2014 in die Südbadenliga auf. In der Saison 2014/2015 konnte man sich in dieser Liga behaupten.

Männer

Saisonbilanzen seit 2000/2001

Halle 
Ihre Heimspiele trägt die HSG Freiburg in der Freiburger Gerhard-Graf-Halle aus.

Auszeichnungen 
 Mannschaft des Jahres 2009 der Stadt Freiburg

Weblinks 
 Offizielle Website der HSG Freiburg

Einzelnachweise 

Freiburg, HSG
HSG
Gegründet 1999